USS Lake Champlain je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Lake Champlain (1917)
 USS Lake Champlain (CG-57) 
 USS Lake Champlain (CV-39)

Lake Champlain